Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „19”:

Wojska Polskiego
 19 Dywizja Piechoty (1921–1939)

Austro-węgierska
 19 Dywizja Piechoty (do 1918)

Niemieckie
 19 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego (1866–1919)
 19 Dywizja Zapasowa (1914–1919)
 19 Dywizja Piechoty (1934–1940) → 19 Dywizja Pancerna
 19 Dywizja Grenadierów SS (1944–1945)

Rosyjskie i radzieckie
 19 Dywizja Piechoty (1807–1918)
 19 Dywizja Strzelców
 19 Dywizja Strzelecka (1922–2009)
 19 Gwardyjska Dywizja Strzelecka

Turecka
 19 Dywizja Armii Imperium Osmańskiego (1911–1918)

Japońska
 19 Dywizja (1915–1945)